Матилда (Мехтхилд) фон Брауншвайг-Люнебург ( може да се отнася за:

 Матилда фон Брауншвайг-Люнебург († 1295 или 1297), дъщеря на херцог Ото Детето
 Матилда фон Брауншвайг-Люнебург (1276–1318), дъщеря на Албрехт I фон Брауншвайг-Люнебург
 Матилда фон Брауншвайг-Люнебург († сл. 1301), дъщеря на херцог Йохан I фон Брауншвайг-Люнебург, омъжена за Хайнрих I фон Верле
 Матилда фон Брауншвайг-Люнебург († 1354), дъщеря на херцог Магнус I фон Брауншвайг-Люнебург-Волфенбютел, омъжена за княз Бернхард III фон Анхалт-Бернбург
 Матилда фон Брауншвайг-Люнебург (1350-1410), дъщеря на княз Вилхелм II фон Брауншвайг-Люнебург